Round Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Round Hill Historic District (Connecticut), ID-Nr. 96000779
 Round Hill Historic District (Virginia), ID-Nr. 09000366